Šunjić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Šunjić (* 1996), kroatischer Fußballspieler
 Jelena Šunjić (* 1994), kroatische Volleyballspielerin
 Mate Šunjić (* 1987), kroatischer Handballtorwart
 Melita Šunjić (* 1955), österreichische Journalistin und Publizistin sowie Pressesprecherin des UNHCR.
 Toni Šunjić (* 1988), kroatisch-bosnischer Fußballspieler